Адмирал Корнилов:

Персоналии 
 Корнилов, Владимир Алексеевич (1806—1854) — русский адмирал, выдающийся русский военно-морской деятель и флотоводец.

Корабли 
 «Адмирал Корнилов» — русский бронепалубный крейсер;
 «Адмирал Корнилов» — недостроенный крейсер типа «Светлана»;
 «Адмирал Корнилов» — недостроенный крейсер проекта 68бис-ЗИФ.

См. также 
 Корнилов